Monastyrek (ukr. Монастирок) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim należącym do obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Monastyrek na stronie Rady Najwyższej Ukrainy
 

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon brodzki